Сетка может означать:
 Сетка (в топологии) — однородная ячеистая система.
 Сетка рифлёная
 Сетка (численные методы) — дискретное множество точек, на котором задаётся разностная задача при численном моделировании некоторой исходной непрерывной задачи.
 Сетка — деревня, Венёвский район, Тульская область, Россия
 Сетка — созвездие Южного полушария.
 Сетка — второй отдел сложного желудка жвачных животных.
 Сетка — часть электронной лампы
 Сетка (спортивная) — разделяет игроков разных команд (при некоторых играх в мяч), см. волейбол, футбольные ворота и пр.
  — диаграмма размещения игроков в спортивном турнире.
 Сетка (шаблон) — так называют графическую заготовку, ячейки которой заполняются позже, например: сетка программ теле- или радиовещания.
 Сетка (ткань) — материал, применяемый в производстве одежды.
 Сетка-авоська — вид хозяйственной сумки.

См. также 
 Сеть